Chevré bezeichnet
 den französischen Fluss Veuvre als Alternativname 
 einen Schweizer Schaumwein für den eigenen Verbrauch

Chevré ist der Familienname von 
 Paul Chevré, französischer Bildhauer (1866–1914)